Frola ima više značenja:
 Frola, Bergamo
 Frola, Cuneo